Александр Борисович Зборовский (29 июня 1929, Днепропетровск, Украинская ССР — 22 октября 2016, Волгоград, Российская Федерация) — советский, российский терапевт, ревматолог, профессор кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ, заслуженный деятель науки РСФСР, академик РАН.

Биография 
Родился на Украине. Во время Великой Отечественной войны семья была эвакуирована на Урал.

В 1951 году окончил лечебный факультет Красноярского медицинского института, затем клиническую ординатуру при кафедре госпитальной терапии Томского медицинского института. 

В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кортикальная нейродинамика у больных ревматизмом».

С 1955 года и до последних дней жизни работал в Сталинградском (Волгоградском) медицинском институте, впоследствии — университете.

С 1955 года — доцент кафедры госпитальной терапии, с 1959 по 2001 год — заведующий кафедрой. 

В 1963 году защитил докторскую диссертацию на тему «Клиника и патогенез гипоталамических нарушений у больных ревматизмом». Профессор (1964).

С 1985 по 2009 год — директор Волгоградского филиала Института ревматологии РАМН (ФГБУЗ НИИ экспериментальной и клинической ревматологии РАМН), затем — заместитель директора по научной работе.

Академик РАМН (1994), академик РАН (2013). Автор более 900 печатных работ, 17 монографий, получил 18 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Под его редакцией издано 25 тематических научных сборников, ряд методических разработок по вопросам внутренних болезней, под научным руководством были подготовлены 16 докторов наук и 122 кандидата наук.

Избирался членом Президиума Российской академии медицинских наук, Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Российской Федерации, правления Российской медицинской ассоциации, исполкома Российского Пироговского съезда врачей, вице-президентом Российского общества терапевтов, членом президиума Российской ассоциации ревматологов. В течение ряда лет — член Международного комитета ревматологов, вице-президент Европейского комитета ревматологов по публикациям и образованию.

Научная деятельность 
Специализировался на исследованиях в областях кардиологии, гастроэнтерологии, аллергологии, внес значительный вклад в разработку методов ранней диагностики, лечения и профилактики ревматических заболеваний.

К числу заметных достижений ученого следует отнести:

 концепцию гипоталамо-гипофизарно-тиреоидно-надпочечниковых взаимосвязей в патогенезе ревматических заболеваний, разработал комплекс клинико-инструментальных и иммуно-биохимических методов для ранней и дифференциальной диагностики ревматизма, болезней суставов и диффузных заболеваний соединительной ткани,
 новые методы изучения иммунного ответа ревматических больных на антигены клеточной стенки стрептококка, коллагена различных типов, сократительные и регуляторные белки миокарда,
 современные методы диагностики ревматических заболеваний, включающих исследование активности более 30 ферментов и их молекулярных форм — изоферментов,
 разработку иммобилизированных гранулированных антигенных препаратов с магнитными свойствами, способствующих облегчению диагностики и контролю эффективности лечения ревматоидного артрита и системной красной волчанки с помощью иммуносорбентов на магнитной основе,
 клинико-иммуно-биохимические исследования заболеваний внесуставных мягких тканей, на основе которых разработаны оригинальные методы диагностики и новые подходы к патогенетической терапии этих болезней,
 изучение взаимоотношений между прооксидантной и антиоксидантной системами и их роли в возникновении и развитии ревматических болезней, обосновал и внедрил в клиническую практику различные методы антиоксидантной терапии.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 июля 1999 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Почёта (11 августа 1995 года) — за заслуги перед государством и успехи, достигнутые в труде, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Орден Трудового Красного Знамени (7 сентября 1990 года) — за заслуги в развитии медицинской науки и подготовке высококвалифицированных специалистов
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год)
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 Почётный гражданин Волгограда (2 сентября 1999 года) — за заслуги в области здравоохранения, получившие международное признание
 Медаль имени С. П. Боткина
 Серебряная медаль имени И. П. Павлова
 Серебряная медаль ВДНХ СССР
 Золотая медаль международной Лиги ревматологов,
 Золотая медаль имени Теодора Бругша — координационного комитета Совета медицинских научных обществ Германии
 Золотая медаль имени академика Н. Д. Стражеско (2001 год)

Семья 
 жена — Тамара Михайловна Тудвасова, врач
 дочь — Ирина Александровна Зборовская, д.м.н., директор НИИ КиЭР РАМН, ранее заведующая, а ныне профессор кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ.
 внучка — Екатерина Станиславовна Симакова, врач, к.м.н.

Примечания

Ссылки 
 История в лицах: академик Александр Борисович Зборовский
 ЗБОРОВСКИЙ Александр Борисович

Похороненные на Димитриевском кладбище (Волгоград)